Almaly, città dell'Azerbaigian
Almaly, stazione della metropolitana di Almaty